Mistrzostwa Chin w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które rozegrano w Jinanie w dniach 5–8 sierpnia.

Mistrzostwa były zarazem chińską kwalifikacją do reprezentacji kraju na listopadowe igrzyska azjatyckie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Chód 
Mistrzostwa Chin w chodzie sportowym zostały rozegrane w dniach 14–16 marca w Huangshan.

Mężczyźni

Kobiety

Półmaraton 
Mistrzostwa Chin w półmaratonie zostały rozegrane 25 kwietnia w Yangzhou. Wśród mężczyzn czołowe miejsca zajęli biegacze z Afryki – Marokańczyk Ahmed Baday (1:01:48) oraz Kenijczycy Nicholas Kamakya (1:02:18) i John Musyoki (1:02:39). Wśród kobiet zwyciężyła Nowozelandka Nina Rillstone (1:11:08) przed Chinką Jin Lingling (1:12:28) i Kenijką Jacqueline Nyetipei (1:12:42).

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Chinach
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce